Dreililien bezeichnet:
 Dreililieneule, Schmetterling aus der Familie der Eulenfalter
 Reiterhof Dreililien, Romanreihe von Ursula Isbel
 Dreililien, bis 1938 Jablonowo, Ort im Kreis Osterode in Ostpreußen, seit 1945: Jabłonowo (Dąbrówno) im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen